Viva, Вива:
 Viva Pinata
 VIVA World Cup
 VIVA TV — пакет спутниковых телеканалов компании «Орион Экспресс».

Музыка 
 Viva La Bam — программа канала MTV.
  — альбом британской группы Bananarama.
 VIVA — музыкальный канал производства MTV Networks.
 Viva! — первый концертный альбом британской рок-группы Roxy Music.

Топоним
Вива (приток Косьвы)

Часть фамилии
Саро-Вива, Кен

Другое
 Chevrolet Viva — версия автомобиля Opel Astra G на российском рынке.
 Вива, Мария! (фильм)